Lach – staroruska nazwa Lędzian
 Lach Dennis – wieś w Wielkiej Brytanii

Osoby
 Aleksander Lach – polski księgarz
 Aleksandra Lach – polska szachistka
 Alice Lach – austriacka aktorka
 Bogdan Lach – polski psycholog
 Elmer Lach – kanadyjski hokeista
 Fritz Lach – austriacki malarz
 Grzegorz Lach – polski historyk
 Günter Lach – niemiecki polityk
 Iza Lach – polska piosenkarka (siostra Łukasza i Katarzyny Lachów)
 Jan Lach – polski muzykolog
Jozef Lach – słowacki taksówkarz, działacz na rzecz polskich uchodźców i kurierów w czasie II wojny światowej odznaczony medalem Virtus et Fraternitas
 Józef Lach – polski księgarz, bibliofil
 Karolina Ciaszkiewicz-Lach – polska siatkarka
 Katarzyna Lach – muzyk; była gitarzystka Formacji Nieżywych Schabuff (siostra Łukasza i Izy Lachów)
 Łukasz Lach – polski muzyk; były członek zespołu L.O.27, obecny członek zespołu L.Stadt (brat Izy i Katarzyny Lachów)
 Mariusz Lach – polski salezjanin
 Marta Lach – polska kolarka
 Marta Lach – polska siatkarka
 Michał Lach – polski siatkarz
 Milan Lach – słowacki biskup
 Przemysław Lach – polski siatkarz
 Sergiusz Lach – polski aktor
 Steve Lach – amerykański piłkarz
 Tomasz „Tomson” Lach – polski wokalista, członek zespołu Afromental
 Wojciech Lach – polski lekkoatleta
Žofia Lachová – słowacka działaczka na rzecz polskich uchodźców i kurierów w czasie II wojny światowej odznaczona medalem Virtus et Fraternitas

Zobacz też 
 Laach
 Laç
 Zemer-Lach